Biselachista freyi är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1871. Biselachista freyi ingår i släktet Biselachista och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
freyi